Строммашина — машина для производства строительных материалов.

См. также
 ОАО «Строммашина» — машиностроительное предприятие по выпуску по производству стреловых кранов на автомобильном шасси и башенных кранов. Находится в городе Кохма  Ивановской области.
 ОАО «Могилёвский завод „Строммашина“» — машиностроительное предприятие по производству машин для индустрии стройматериалов, горных и башенных кранов, пассажирских лифтов, а также товаров народного потребления. Находится в городе Могилёве.
 Самарский завод «Строммашина» — машиностроительное предприятие по выпуску промышленного оборудования. Расположено в городе Самара.
 Свердловский завод «Строммашина» — машиностроительное предприятие по выпуску промышленного оборудования, лифтов. Впоследствии лифтостроительный завод.